Азау:

 Азау Большой — ледник в Боковом хребте Кавказа, стекающий с Эльбруса
 Азау Малый — ледник в Боковом хребте Кавказа, стекающий с Эльбруса
 Азау — участок реки в верхнем течении Баксана
 Азау — перевал (3428 м) в хребте Хотютау между КЧР и КБР
 Азау (поляна Азау) — посёлок (2340 м)
 Азау (долина) — долина в Баксанском ущелье (~ 2000 м н.у.м.)
 Азаубаши — гора (3695 м) в Приэльбрусье на перемычке Хотютау
 Чиперазау — перевал (3264 м) в Главном Кавказском хребте
 Чипер-Азау — ледник, стекающий с Главного Кавказского хребта